Langostino es el nombre con el que se conoce a varias especies de crustáceos

 Penaeus
 Penaeus esculentus, langostino tigre, langostino tigre marrón.
 Penaeus monodon, langostino jumbo o langostino tigre gigante.
 Penaeus paulensis, langostino de São Paulo.
 Penaeus semisulcatus, langostino banana, langostino tigre verde.
 Farfantepenaeus
 Farfantepenaeus aztecus (o Penaeus aztecus),langostino del Caribe, langostino marrón, conocido en México como camarón café.
 Farfantepenaeus brasiliensis (o Penaeus brasiliensis), langostino del Caribe.
 Farfantepenaeus brevirostris (o Penaeus brevirostris), langostino cristal.
 Farfantepenaeus duorarum (o Penaeus duorarum), langostino rosado.
 Farfantepenaeus notialis (o Penaeus notialis), langostino blanco.
 Fenneropenaeus
 Fenneropenaeus chinensis (o Penaeus chinensis), langostino carnoso.
 Fenneropenaeus indicus (o Penaeus indicus), langostino de la India o banana, langostino blanco de la India, langostino blanco.
 Fenneropenaeus merguiensis (o Penaeus merguiensis), langostino banana.
 Fenneropenaeus penicillatus (o Penaeus penicillatus), langostino colorado.
 Litopenaeus
 Litopenaeus schmitti (o Penaeus schmitti), langostino blanco sureño.
 Litopenaeus stylirostris (o Penaeus stylirostris), langostino blanco, langostino azul, conocido en México como camarón azul.
 Litopenaeus vannamei (o Penaeus vannamei), langostino vannamei, langostino blanco o langostino ecuatorial; en México, camarón blanco.
 Melicertus
 Melicertus canaliculatus (o Penaeus canaliculatus), langostino tigre oriental o tigre.
 Melicertus kerathurus (o Penaeus kerathurus), langostino mediterráneo, langostino.
 Melicertus latisulcatus (o Penaeus latisulcatus), langostino marfil o banana o australiano.
 Melicertus longistylus (o Penaeus longistylus), langostino marfil o banana o australiano.
 Melicertus plebejus (o Penaeus plebejus), langostino marfil, banana o australiano, langostino real oriental.
 Metapenaeus
 Metapenaeus affinis (o Penaeus affinis), langostino blanco.
 Metapenaeus endeavouri, langostino banana o endevuri.
 Metapenaeus ensis, langostino banana.
 Metapenaeus monoceros (o Penaeus monoceros), langostino banana (nombre oficial en España). A veces también aparece bajo el nombre de "gambón mozambiqueño".
Además, también dentro de la familia Penaeidae:
 Marsupenaeus japonicus (o Penaeus japonicus), langostino tigre, langostino japonés.
 Parapenaeopsis sculptilis (o Penaeus sculptilis), langostino tigre o langostino de Malasia.
 Protrachypene precipua, langostino menudo.
 Trachypenaeus curvirostris, langostino arquero.
 Xiphopenaeus kroyeri (o Penaeus kroyeri), langostino siete barbas.
Dentro de la familia Solenoceridae:
 Hymenopenaeus (o Hymenopaenaeus), diversas especies de este género vendidas como gambón o langostino austral.
 Pleoticus, varias especies de este género comercializadas como gambón o langostino austral. Entre ellas:
 Pleoticus muelleri (también conocido como Hymenopenaeus muelleri),  langostino patagónico, langostino argentino, gambón argentino, gambón o langostino austral.
Dentro de la familia Aristeidae:
 Aristaeomorpha foliacea (o Aristeomorpha foliacea), langostino moruno, gamba chorizo o chorizo.
Diversas especies de la familia Galatheidae, reciben el nombre de langostino, principalmente en Chile
 Munidopsis rostrata, langostino (en Chile).
 Munidopsis antoni, langostino (en Chile).
 Munidopsis trifida, langostino (en Chile).
 Munidopsis aspera, langostino (en Chile), también conocida como Munida en Perú.
 Munidopsis aculeata, langostino (en Chile).
 Munidopsis villosa chilensis, langostino (en Chile).
 Munidopsis hamata, langostino (en Chile).
 Munidopsis opalescens, langostino (en Chile).
 Munidopsis barrerai, langostino (en Chile).
 Pleuroncodes monodon, conocido en Chile como langostino colorado o langostino zanahoria, en Perú como Munida o camaroncito rojo y en España como sastre rojo.
 Pleuroncodes planipes, langostilla roja (en España), langostino pelágico (principalmente en Sudamérica).
 Cervimunida johni, langostino amarillo (en Chile).
 Galathea lenzi, conocido en Chile como langostino de Juan Fernández o langostino.
 Munida curvipes, langostino (en Chile).
 Munida subrugosa, langostino de los canales (en Chile).
 Munida gregaria, langostino de los canales (en Chile).
 Munida montemaris, langostino (en Chile).
 Munida propinqua, langostino (en Chile).

 Cualquiera de las especies de agua dulce de la familia Palaemonidae. Por ejemplo:
 Macrobrachium rosenbergii, langostino de río (en España), langostino malayo o langostino azul.

 De la familia Parastacidae en América del Sur: Parastacus, llamado langostino de río o langosta de agua dulce.

Además, existen insectos llamados langostinos (similares a la langosta).
 Paratanus exitiosus, langostino de la remolacha.